Pulo Baroh (Delima), een plaats in Indonesië
Pulo Baroh (Samalanga), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing